11-й чемпионат Франции прошёл в Саргемине с 1 по 9 сентября 1933 года.

Таблица

Ссылки 
 Sarreguemines 1933 — 11ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1933 год в шахматах